Gustaf Malmberg kan syfta på:

* Gustaf Malmberg (1869–1943), svensk politiker
 Gustaf Malmberg (1870–1955), svensk präst